El término colectivo puede referirse a:

 Colectivo, grupo de individuos que tienen en común una actividad, afición u objetivo.
Colectivo, sinónimo de autobús, ómnibus o transporte público.
 Colectivos de Buenos Aires, autobuses de corta distancia y mediana capacidad (de entre 12 y 19 pasajeros), en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Colectivo o taxi colectivo, medio de transporte similar al taxi, pero compartido entre varios usuarios, con puntos de comienzo y de fin del viaje respectivamente próximos pero que no necesariamente coinciden.
 Colectivo, tipo de organización comunitaria de Venezuela.